Violant de Vilaragut (?, vers 1320 - ?, vers 1372), reina de Mallorca (1347-1349), era filla de Berenguer de Vilaragut, senyor de Sant Martí i de Subarits, vescomte d'Omeladès, mort el 1358 i de Saura de Mallorca, filla il·legítima del rei Jaume II de Mallorca.

Fou la segona esposa de Jaume III de Mallorca, cosí seu, amb el qual es va casar el 10 de novembre del 1347, després de la mort de Constança d'Aragó i d'Entença, de la qual fou en certa manera acusada.

Violant regnà només durant 3 anys, mentre el seu marit, lluny d'ella, lluitava endebades per recuperar el regne. De la seva unió en va néixer dues filles, la infanta Esclarmonda de Mallorca (1348-1349) i la infanta María de Mallorca (1349-1349) que varen morir durant la infantesa. El 1349, després de la Batalla de Llucmajor, en què morí Jaume III, Violant i els fills de Jaume, Jaume i Elisabet, foren presos pel rei Pere III. Violant estigué retinguda primer al castell de Bellver i després al convent de Santa Clara de València, amb la seva fillastra Elisabet. El Papa i el rei de França, Joan II, gestionaren el seu alliberament.

Habità en un castell, prop de Montpeller i es casà amb el duc Otó IV de Brunswick el 1353, cavaller fidel de Joan II i futur marit de la reina Joana I de Nàpols. Violant vivia encara, ben considerada, durant el regnat de Carles V de França.

Orígens familiars

La Reina de Mallorques 
Alguns historiadors de la literatura medieval han atribuït a la dissortada Violant l'autoria d'un delicadíssim poema trovadoresc conservat al Cançoneret de Ripoll, escrit durant la primera meitat del s. XIV i signat per la Reina de Mallorques:
(...)

i bé em podria estar acabant

per vós, que amo i desitjo tant;

que tant em triga l'abraçar

i el raonar

i tot s'esmuny

quan penso que anat us n'heu

i no torneu

i que sou lluny,

desesperat em viu el cor:

per poc no mor

si en breu no en té guarença!

Pietat, marit, que els mals que em deu,

passo sofrint, i doncs torneu

que cap tresor

no val un cor

que per vos mor,

amb amorosa pensa.
(Versió del poema antic, actualitzada per D. Miquel al LLibre "Cap Home és visible" antologia de poesia catalana medieval)

Referències

Vegeu també 
 Història de la literatura catalana

Enllaços externs 
 Exposició Una literatura pròpia, a càrrec de l'Institut Català de la Dona

  Genealogia completa de la Casa reial de Mallorca

Reines consorts de la casa de Mallorca
Escriptors balears medievals en occità
Nobles catalans històrics
Escriptors catalans històrics
Escriptors catalans en occità
Polítics catalans històrics